więź społeczna
 więź emocjonalna (por. emocja)
 więzi rodzinne → patrz różne znaczenia jak dla więzy krwi
 Więź – miesięcznik
 Więź – wydawnictwo

Uwaga: wyrazy więź (l.mn. więzi), wiąz (l.mn. wiązy) oraz więzy (bez l.poj.) nie są tożsame.